Ac ima več pomenov:
 aktinij, kemični element
 adenilat-ciklaza, encim
 izmenični tok, angleška kratica
 pred Kristusom, kratica za latinski izraz ante Christum
 avtocesta,  cesta, namenjena daljinskemu prometu motornih vozil